Chiesa di Santa Maria del Lago ad Ascoli Piceno
 Santuario della Madonna del Lago a Bertinoro
 Chiesa della Madonna del Lago a Castel Gandolfo
 Santuario della Beata Vergine del Lago a Faule
 Chiesa della Madonna del Lago all'Idroscalo di Milano
 Chiesa della Madonna del Lago a Scanno